Kálgusuolluš kan syfta på följande platser:

Finland 

 Akkasaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 
 Kálgusuolluš (ö i Finland), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar